Austria:
 Rennweg am Katschberg – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Wien Rennweg – stacja kolejowa w Wiedniu